Ronzier steht für
 deutschsprachiger Name der französischen Gemeinde Cruseilles im Département Haute-Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes

Ronzier ist der Name folgender Personen
 Franz de Ronzier (Franz de Rontzier; Frantz de Rontzier; vor 1557–um 1614 oder 1615), herzoglich braunschweig-lüneburgischer Mundkoch und Verfasser eines rund 2600 Rezepte umfassenden Kochbuchs des 16. Jahrhunderts